Варашев (Варачев) камень — бывший пограничный знак в виде блока розового приладожского гранита в форме параллелепипеда. Находится у оконечности Варецкого (Варечного) мыса в 30 м от берега Ладожского озера в 3,5 км к юго-западу от поселка Погранкондуши в Питкярантском районе Республики Карелия. Объект культурного наследия Республики Карелия.

Описание 
Размер камня 5,7×3,9 м, высота 3,2 м. На верхней грани камня выбито изображение четырёхконечного креста в круге. Над ним старославянскими буквами сделана надпись: «Лета 7126 года» (1618 г.), под ним сделанная крестом надпись «ТМВШ», сохранилась буква «Т».

История 
В настоящее время считается образованием естественного происхождения. 27 февраля 1617 г. был заключен Столбовский мирный договор между Россией и Швецией, для маркировки границы был избран Варашев камень.
В межевой записи по Столбовскому договору указано, что «полномочные съехались меж Новогородскаго Уезда Олонецкаго погоста и Корельскаго Уезда Соломенского погоста, у Ладожского озера у Варачева камени, Варачина тож, и написано на рубеже у Ладожского озера у Вичева камени». С 1721 г., после изменения границы, перестал использоваться как погранзнак.

В 1785 г. камень был изучен и описан академиком Н. Я. Озерецковским. В «Журнале Министерства народного просвещения» за 1839 г. впервые было опубликовано изображение камня
В 1878 г. по приказу олонецкого губернатора Г. Г. Григорьева была проведена фотосъёмка камня для Московского археологического общества.

Примечания

Литература 
 Договорная запись, учиненная в Стокгольме между дворами шведским и российским // Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Собр. 1, т. 1, № 19.
 Отчет о деятельности Олонецкого губернского статистического комитета за 1875—1884 гг. // Олонецкие губернские ведомости. 1885. № 5. 16 января.
 Иванов А. Варашев камень и камень на Сердобольском тракте // Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Вып. 2. Петрозаводск, 1886. С.70-73.
 Варашев камень // Олонецкие губернские ведомости. 1841 № 4; 1885. № 98. 21 декабря.
 Дрыгин Ю. Загадка Варашева камня // Комсомолец. 1970. 14 ноября.
 История в камне : [Варашев камень- пограничный знак 1617 г.] // Новая Ладога.- 2002.- 16 августа.
 Аксентьев, А. Варашев камень — порубежный знак : [об истории границы в Питкярантском районе] / Александр Аксентьев // Вести Приладожья. — Лахденпохья, 2016. — 1 июня (№ 21). — С. 15
 Судаков, В. П. Варашев камень / В. П. Судаков // Россия и страны Северной Европы: из истории приграничных отношений в XVI—XX вв. : материалы международной научно-практической конференции (17 августа 2002 г.). — Петрозаводск, 2003. — С. 83-89. — ISBN 5-87870-003-4

Ссылки 
 
 
 Варашев камень
 Варашев камень

Достопримечательности Карелии
Региональные объекты культурного наследия в Республике Карелия
Скалы России
Отдельно стоящие камни
Рельеф Карелии
Камни России